Kučin, plaats in Servië
Kučín (doorverwijspagina), gemeenten in Slowakije